E140 peut désigner :
 E140, numéro E de la chlorophylle et des chlorophyllines, des colorants alimentaire ;
 Toyota Corolla E140, une automobile du constructeur japonais Toyota.

140